Lutterodt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Andreas Lutterodt (1699–1771), deutscher Pädagoge und Theologe
 Paa Nii Lutterodt (zwischen 1937 und 1938–2006), ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Lutteroth
 Lutterotti